Rat River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rat River (biflöde till Burntwood River), vattendrag i Manitoba, 
 Rat River (biflöde till Red River of the North), vattendrag i Manitoba, 
 Rat River (biflöde till Peel River), vattendrag, Yukon och Northwest Territories,